Kiehnle ist der Familienname folgender Personen:
 Arndt Kiehnle (* 1973), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Catharina Kiehnle (* 19??), deutsche Indologin
 Edmund Kiehnle (1924–2014), deutscher Architekt und Autor
 Hermine Kiehnle (1872–1935), Kochbuch-Autorin

Siehe auch
 Kiehnle Kochbuch
 Kienle